Ikkarlussuit bezeichnet:
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, bei Oqaatsut), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, bei Qeqertaq), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Kangiusaq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Qassisallit), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Kangerluarsussuaq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Sisimiut Isortuat), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlussuit (Inselgruppe, Uummannaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland